Trois médersas ont été construites par le fils de Tamerlan, le sultan et astronome Ulugh Beg:

Médersa d'Ulugh Beg (Boukhara), construite en 1417;
Médersa d'Ulugh Beg (Samarcande), construite en 1417-1420;
Médersa d'Ulugh Beg (Guijdouvan), construite en 1437 .

Médersa en Ouzbékistan